La Serie Mundial de 1917 fue disputada entre Chicago White Sox y New York Giants.

El equipo de Chicago resultó ganador al vencer en la serie por 4 partidos a 2.

Desarrollo

Juego 1

Juego 2

Juego 3

Juego 4

Juego 5

Juego 6

Véase también 
 Anexo:Series Mundiales
 Temporada 1917 de las Grandes Ligas de Béisbol

Referencias

1917
Estados Unidos en 1917
Deporte en 1917